Az 1952. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 19-én rendezték a Rødkleiva-hegyen. Az aranyérmet az osztrák Othmar Schneider nyerte meg. A Magyarországot képviselő Piroska József a 78. helyen végzett.

Eredmények 
Az első futamból az első 32 legjobb időt teljesítő versenyző vehetett részt a 2. futamban. A két futamban elért időeredmények összesítése határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1952. évi téli olimpiai játékokon